Jeff Brooks (1950-), un acteur canadien ;
 Jeff Brooks (1989-), un joueur américano-italien de basket-ball.